Голямата награда на Сан Марино е кръг от световния шампионат ФИА Формула 1, провеждащ се на пистата „Аутодромо Енцо и Дино Ферари“ в град Имола, в близост до Апенините, Италия, между 1981 и 2006 г. Нарича се „Голяма награда на Сан Марино“, на намиращата се близо държава, защото Голямата награда на Италия вече се провежда на Монца.

История 
През 1980 г. 51-вата Голяма награда на Италия не може да бъде проведена на пистата Монца, заради ремонтни дейности, а вместо това се провежда на отстоящата на 80 km писта „Аутодромо Енцо и Дино Ферари“ в град Имола. На следващата 1981 г. Голямата награда на Италия е върната на пистата в Монца, но ръководството на Формула 1 включва и пистата в Имола в календара, като „Голяма награда на Сан Марино“. Първото състезание е спечелено от бъдещия шампион Нелсън Пикет с Брабам-Форд, но остава в историята с невероятната катастрофа, когато Ферари-то на Жил Вилньов пука гума преди един завой, завърта се с висока скорост и се разбива на парчета в преградите. Вилньов остава по чудо невредим, а по-късно завоят е кръстен на негово име. През следващата 1982 г. запомнящо е скарването между Дидие Пирони и Жил Вилньов. Пирони открадва победата от съотборника си. Канадецът обвинява французина в неспазване на заповедите на тима, зарича се че няма да му проговори, а на следващото състезание след 2 седмици загива.

Победители

Победи-статистика

Пилоти

Конструктори

Двигатели

Националност на пилотите

Източници